Dominic Keating (1962), Brits acteur
 Justin Keating (1930-2009), Iers politicus
 Patricia Keating, Amerikaans hoogleraar taalkunde
 Paul Keating (1944), Australisch politicus
 Ronan Keating (1977), Iers zanger
 Stacey Keating, Australisch golfster
 Theo Keating (1971), Brits dj